St. Mary's kan syfta på följande platser:
 St Mary's, Scillyöarna, ö och civil parish i England, Storbritannien
 St. Mary's, Alaska, ort i USA
 St. Mary's, Colorado, ort i USA
 St. Mary's (Newfoundland och Labrador), ort i Kanada